Henryk Szarski (1855-1921), kupiec
 Henryk Szarski (1912-2002), zoolog